Hartge ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Hartge (* 1966), deutsche Schriftstellerin
 Dagmar Hartge (* 1962), deutsche Juristin, Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht des Landes Brandenburg
 Herbert Hartge (* 1944), Rennfahrer und Gründer der Herbert Hartge GmbH & Co. KG
 Karl-Heinrich Hartge (1926–2009), deutscher Gartenbauwissenschaftler

Siehe auch:
 Herbert Hartge (Unternehmen)